Auditorium Rai di Napoli – struttura della Rai sita in viale Marconi a Napoli.
 Auditorium Rai di Torino – struttura della Rai sita in Piazza Rossaro a Torino.
Auditorium Rai del Foro Italico – struttura della Rai sita in Piazza De Bosis a Roma.